Charles Noel kan syfta på:

*Charles Noel, 1:e earl av Gainsborough (1781–1866), brittisk peer och whigpolitiker
Charles Noel, 2:e earl av Gainsborough (1818–1881), brtitisk peer och whigpolitiker
Charles Noel, 3:e earl av Gainsborough (1850–1926), brittisk peer